Bartholomäi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis von Bartholomäi (1784–1839), russischer Generalleutnant
 Carl Bartholomäi Kühne (1790–1857), deutscher Verwaltungsjurist, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Florian Bartholomäi (* 1987), deutscher Schauspieler
 Friedrich Bartholomäi (1817–1878), deutscher Pädagoge 
 Fürchtegott Leberecht Bartholomäi (1794–?), deutscher Lehrer und Autor 
 Iwan Alexejewitsch Bartholomäi (1813–1870), russischer Generalleutnant 
 Johann Christian Bartholomäi (1708–1776), deutscher Bibliothekar und Gelehrter
 Reinhart Bartholomäi (* 1936), deutscher Soziologe und Politiker (SPD)

Bartholomäi bezeichnet zudem den Bartholomäustag.